Europeiska cupvinnarcupen i fotboll 1971/1972 vanns av Rangers från Skottland som i finalen slog Dynamo Moskva från det dåvarande Sovjetunionen med 3–2 i Barcelona den 24 maj 1972.

Preliminär omgång

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Källor

Externa länkar 

 Säsongen 1971/1972 på UEFA:s sida 
 Cup Winners' Cup Resultat på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation 

1971 i Europa
1972 i Europa
Fotbollssäsongen 1971/1972
1971/1972